Това е списък на събития, свързани със киното през 2005 година.

Най-касовите филми

Награди

Премиери

Премиери на български филми

Починали 
 1 февруари – Джон Върнън
 10 февруари – Артър Милър
 19 април – Джордж Косматос
 6 юни – Ан Банкрофт
 2 юли – Ърнест Леман
 14 септември – Робърт Уайз
 26 декември – Винсънт Скиавели

Източници 

2005